Моосхам () — многозначный немецкий термин.

 Моосхам — средневековый замок в Австрии.
  — руины средневекового замка в Баварии, Германия.
  — община в округе Минтрахинг, Германия.